La estación Boyacá forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida Juan B. Justo. Está ubicada en el cruce con la calle Boyacá, con una plataforma a ambos lados de la misma.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Colectivos 
Esta estación es operada por las líneas  .

Denominación 

Debe su nombre a la calle transversal homónima, que a su vez homenajea a la batalla de Boyacá, por la independencia de Colombia.

Galería

Véase también 

 Palermo
 Villa Crespo
 Línea San Martín
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Rodríguez Larreta inauguró el Nodo Juan B. Justo en Palermo, que mejora la movilidad y el espacio público
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Palermo (Buenos Aires)
Villa Crespo